Személyek:
Benito Juárez – Mexikó elnöke (1858–1872)
Települések:
Mexikóban:
Benito Juárez – Mexikóváros egyik kerülete
Benito Juárez – község Guerrero államban
Benito Juárez – község Quintana Roo államban
Benito Juárez – község Sonora államban
Benito Juárez – község Tlaxcala államban
Benito Juárez – község Veracruz államban (Huasteca Baja régió)
Benito Juárez – község Zacatecas államban
Chiquihuitlán de Benito Juárez – község Oaxaca államban (Cañada régió, Cuicatlán körzet)
Tlacotepec de Benito Juárez – község Puebla államban (Tehuacán y Sierra Negra régió)
Argentínában:
Benito Juárez – körzet Buenos Aires tartományban
Benito Juárez – az azonos nevű körzet fővárosa
Egyéb:
Benito Juárez Nemzetközi Repülőtér – nemzetközi repülőtér Mexikóvárosban
Benito Juárez Nemzeti Park – nemzeti park Oaxaca államban